Списък на владетелите на Волжка България.

Източници